

Astronomia 
 9602 Oya – asteroide della fascia principale

Codici 
 OYA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Goya (Argentina)

Geografia 
 Oya – nome castigliano di Oia (Spagna)

Mitologia 
 Oyá – dea della mitologia Yoruba

Etichette discografiche
 Oyà – etichetta discografica indipendente di Fiorella Mannoia